Альбано Оливетти (; родился 24 ноября 1991 года в Агно, Франция) — французский теннисист.

Общая информация 
Альбано — один из двух сыновей Анн-Мари и Жан-Пьера Оливетти; его брата зовут Мишель.

Француз в теннисе с девяти лет; любимое покрытие — хард; лучший элемент игры — подача. В 2011 году на турнире серии ATP Challenger Оливетти выполнил подачу со скоростью 258 км/ч, но этот показатель хоть и побил рекорд ATP в этом показателе, но не был признан ассоциацией из-за использования на соревновании не сертифицированного оборудования.

Прозвище Альбано среди знакомых — Ла Ол.

Спортивная карьера 
Играющий на «фьючерсах» и «челленджерах» Оливетти, будучи всего 388-й ракеткой мира, в феврале 2012 года отметился на турнире ATP в Марселе, где, пройдя квалификацию, во втором круге основного турнира сенсационно обыграл игрока рейтинговой десятки — американца Марди Фиша со счетом 6-3, 3-6, 6-3. Фиш позже отмечал, что мало у кого видел такой тяжёлой для приёма подачи. B четвертьфинале Оливетти уступил своему соотечественнику Микаэлю Льодра — 6-75, 5-7.

После этого успеха почти полгода Оливетти играл безуспешно (в том числе не прошёл квалификацию Roland Garros, где во втором круге уступил немцу Михаэлю Берреру), в конце августа француз вышел в финал турнира серии «челленджер» в испанской Сеговии, где он проиграл россиянину Евгению Донскому 1-6, 6-711. После этого он поднялся на 210-е место в рейтинге ATP. В сентябре Оливетти принял участие во втором турнире ATP в карьере в Меце он получил специальное приглашение в основу, но на этот раз сразу же уступил опытному американцу Джеймсу Блейку 2-6, 6-74.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (18)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Поражения (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (71)

Победы (48)

Поражения (23)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Франции